W Ukrainie
 Bajrak – wieś w obwodzie charkowskim, w rejonie iziumskim
 Bajrak – wieś w obwodzie połtawskim, w rejonie krzemieńczuckim
 Bajrak – wieś w obwodzie charkowskim, w rejonie wołczańskim

 Osoby
 Witalis Bajrak (1907-1946) – duchowny greckokatolicki, bazylianin, błogosławiony Kościoła katolickiego